Plusieurs sommets ont été nommés Mont Victoria en l'honneur de la reine Victoria (1819-1901) :

 Mont Victoria, à Auckland, en Nouvelle-Zélande (volcan) 
 Mont Victoria, à Wellington, en Nouvelle-Zélande (colline située dans la banlieue de Wellington) 
 Mont Victoria, en Birmanie, également connu sous le nom de Nat Ma Taung, dans l'ouest de la Birmanie 
 Mont Victoria  au Canada, sur la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique  
 Mont Victoria, à Narra sur l'île de Palawan, aux Philippines 
 Mont Victoria, en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la chaîne Owen Stanley 
 Mont Victoria est l'ancien nom du mont Tomanivi aux Fidji 
 Mont Victoria en Tasmanie.

Mont Victoria peut également se référer à la commune de : 

 Mount Victoria, Nouvelle-Galles du Sud, Australie